Sinan Akdağ (né le  à Rosenheim en Allemagne) est un joueur allemand de hockey sur glace. Ses parents sont d'origine turque.

Biographie

Carrière en club 
Il débuta en Oberliga avant de passer à un plus haut niveau. Il commença sa carrière professionnelle en 2005. Il joua ensuite dans la 2. Bundesliga et maintenant dans le championnat élite d'Allemagne, soit la DEL.

Carrière internationale 
Il représente l'Équipe d'Allemagne de hockey sur glace au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club

|2004-2005 || Starbulls Rosenheim || Deutsche Nachwuchsliga || 34 || 0 || 8 || 8 || 8 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|2005-2006 || Starbulls Rosenheim || Oberliga || 10 || 0 || 0 || 0 || 4 || - || - || - || - || -
|-
|2005-2006 || Starbulls Rosenheim || Oberliga Meisterrunde || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|2005-2006 || Starbulls Rosenheim || Deutsche Nachwuchsliga || 35 || 2 || 14 || 16 || 16 || 7 || 1 || 0 || 1 || 8
|-
|2006-2007 || Starbulls Rosenheim || Oberliga || 36 || 0 || 3 || 3 || 10 || - || - || - || - || -
|-
|2006-2007 || Starbulls Rosenheim || Deutsche Nachwuchsliga || 18 || 1 || 10 || 11 || 26 || 3 || 0 || 0 || 0 || 27
|-
|2007-2008 || Rote Teufel Bad Nauheim || Oberliga || 4 || 0 || 2 || 2 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|2007-2008 || Krefeld Pinguine || DEL || 43 || 0 || 0 || 0 || 6 || - || - || - || - || -
|-
|2008-2009 || EV Landshut || 2. Bundesliga || 2 || 1 || 1 || 2 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|2008-2009 || Krefeld Pinguine || DEL || 43 || 1 || 8 || 9 || 30 || 7 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
|2009-2010 || EV Landshut || 2. Bundesliga || 1 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|2009-2010 || Krefeld Pinguine || DEL || 54 || 1 || 10 || 11 || 51 || - || - || - || - || -
|-
|2010-2011 || Krefeld Pinguine || DEL || 51 || 1 || 8 || 9 || 40 || 8 || 2 || 0 || 2 || 18
|-
|2011-2012 || Krefeld Pinguine || DEL || 52 || 2 || 10 || 12 || 30 || - || - || - || - || -
|-
|2012-2013 || Krefeld Pinguine || DEL || 52 || 1 || 13 || 14 || 57 || 9 || 0 || 2 || 2 || 12
|-
|2013-2014 || Krefeld Pinguine || DEL || 46 || 5 || 10 || 15 || 34 || 5 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2014-2015 || Adler Mannheim || DEL || 46 || 11 || 17 || 28 || 28 || 15 || 2 || 6 || 8 || 12
|-
| 2015-2016 || Adler Mannheim || DEL || 52 || 7 || 27 || 34 || 88 || 3 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 2016-2017 || Adler Mannheim || DEL || 51 || 5 || 17 || 22 || 14 || 7 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2017-2018 || Adler Mannheim || DEL || 51 || 5 || 20 || 25 || 49 || 10 || 0 || 6 || 6 || 2
|-
| 2018-2019 || Adler Mannheim || DEL || 52 || 3 || 24 || 27 || 36 || 12 || 0 || 2 || 2 || 16
|-
| 2019-2020 || Adler Mannheim || DEL || 52 || 2 || 10 || 12 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Adler Mannheim || DEL || 26 || 5 || 6 || 11 || 24 || 6 || 1 || 3 || 4 || 6
|-
| 2021-2022 || Adler Mannheim || DEL || 50 || 5 || 12 || 17 || 34 || 9 || 0 || 3 || 3 || 6

Au niveau international

| 2007 ||align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 0|| 2|| 2|| 29||-1||  align="left"| Huitième place
|-
|2009 ||align="left"|Championnat du monde junior || 6 || 0 || 1 || 1 || 0 ||-5|| align="left"| Neuvième place
|-
| 2012 ||align="left"| Championnat du monde || 4|| 0|| 0|| 0||  2||-1||align="left"| Douzième place
|-
| 2014 ||align="left"| Championnat du monde || 7 || 0 || 1 || 1 || 2 || +1||align="left"| Quatorzième place
|-
| 2016 ||align="left"| Championnat du monde || 8 || 1 || 1 || 2 || 0 || +1 ||align="left"| Septième place
|-
| 2016 ||align="left"| Qualifications olympiques || 3 || 0 || 1 || 1 || 2 || +2 ||align="left"| Qualifié
|-
| 2018 ||align="left"| Jeux olympiques || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || -1 ||align="left"|  Médaille d'argent

Notes et références 

Naissance en novembre 1989
Naissance à Rosenheim
Joueur international allemand de hockey sur glace
Joueur des Starbulls Rosenheim
Joueur du EV Landshut
Joueur des Krefeld Pinguine
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Adler Mannheim
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillé d'argent olympique allemand
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018